Hjortagöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hjortagöl (Oskars socken, Småland), sjö i Nybro kommun, 
Hjortagöl (Vissefjärda socken, Småland), sjö i Emmaboda kommun,  (1,1 ha)

Se även
Hjortgöl
Hjortagylet, sjö i Olofströms kommun, 
Hjortagyl, sjö i Tingsryds kommun,  (7,31 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn